Goldenau steht für:
 Goldenau, bis 1864 Kopicken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Kopijki, Ortschaft der Gmina Prostki im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Goldenau, 1939–1943 Name der polnischen Gemeinde Gołuchów in der Woiwodschaft Großpolen
 Goldenau, 1939–1945 Name der polnischen Ortschaft Gołunin in der Woiwodschaft Großpolen
 Goldenau, Kreis Oppeln, Schlesien, 1935–1945 Name der polnischen Ortschaft Zlattnik, Gemeinde Proskau im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln, Polen